Marc Laviolette, chef syndical québécois.
 Marc Laviolette, maire d'Ottawa en 1991.